Název Lešany má více obcí: 
 Lešany (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 Lešany (okres Benešov) – obec v okrese Benešov

nebo částí obcí:

 Lešany (Nelahozeves) – část obce Nelahozeves v okrese Mělník 
 Lešany (Skuteč) – část města Skuteč v okrese Chrudim

Externí odkazy